Райн II (Райн ап Маредид; ; также Риддерх; ; умер в 804 или 808 году) — король Диведа (796/798/800—804/808).

Биография 
Райн — сын короля Диведа Маредида.

Его отец погиб в сражении на севере Уэльса: это произошло в 796, 798 или 800 году. Предполагается, что Райн наследовал ему в Диведе. Подробности его жизни и правления неизвестны.

В «Хронике принцев» сообщается о смерти Райна в 808 году, а в «Гвентианской хронике» она датируется 804 годом. Предположительно, ему наследовал его брат Оуайн.

Примечания

Ссылки 
 Wales

Умершие в 800-е годы
Короли Диведа
Правители Европы IX века